En Avant de Guingamp Féminines er en fransk fodboldklub for kvinder, hjemmehørende  Saint-Brieuc, en kommune i Bretagne. Fra 1999–2003 spillede klubben under Saint-Brieuc Football Féminin, men ændrede navn til Stade Briochin efter afslutningen af 2002–03 sæsonen. Klubben spiller nu i Division 1 Féminine, der er Frankrigs øverste række i kvindernes fodbold.

Aktuel trup 
Pr. 5. august 2019.

Referencer 

Kvindefodboldklubber i Frankrig